Никола́й Кули́ш (): Кулиш, Николай Гуриевич (1892—1937) — украинский драматург и журналист, педагог.
 Кулиш, Николай Ефимович (1929—2008) — советский украинский учёный, партийный и государственный деятель.
 Кулиш, Николай Максимович (1928—2007) — экскаваторщик, Герой Социалистического Труда.